Tuscola kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tuscola (Illinois)
Tuscola (Texas)